Люлих:

 Люлих (приток Клязьмы) — река в России, протекает по Владимирской и Нижегородской областям.
 Люлих (приток Луха) — река в России, протекает по Ивановской области.
 Люлих (приток Люлеха) (совр. Палешка) — река в России, протекает по Ивановской области.